Gerhold ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gerhold (1944–2020), hessischer Politiker (CDU) und Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Ernst-Christian Gerhold (* 1942), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Hermann Gerhold (1839–1918), deutscher Pfarrer und Politiker

 Rolf Gerhold, deutscher American-Football-Spieler
 Stefanie Gerhold (* 1967), deutsche Übersetzerin
 Sönke Gerhold (* 1979), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Walter Gerhold (1921–2013), deutscher Marineangehöriger, Einzelkämpfer und Einmanntorpedofahrer